Jean Paul Vuillemin – micologo francese
 Joseph Vuillemin – militare francese
 Jules Vuillemin – filosofo ed epistemologo francese
 Odile Vuillemin – attrice francese
 Philippe Vuillemin – fumettista e attore francese